Panecillo steht für:
 Panecillo (Greenwich Island), Hügel auf Greenwich Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 El Panecillo, Hügel in Quito, Ecuador